Heaven Knows – singolo di Donna Summer del 1978
 Heaven Knows – singolo dei Rise Against del 2003
 Heaven Knows – singolo dei The Pretty Reckless del 2013